Normand Latourelle est un créateur et producteur québécois.
René Latourelle est un prêtre et professeur québécois né à Montréal le .